«Sunrise/The Trees» — сингл с двумя первыми сторонами британской рок-группы Pulp с их альбома 2001 года We Love Life. Был издан 8 октября 2001 и занял 23-е место в британском чарте синглов. Песня 'Sunrise' была использована в мультсериале BBC 38 обезьян.

Списки песен

CD1 
 Sunrise
 The Trees
 Sunrise (Fat Truckers / Scott Free mix)

CD2 
 The Trees
 Sunrise
 The Trees (Felled By I Monster)

Ссылки 

Синглы Pulp
Синглы 2001 года
Песни Pulp